Затемнение может означать:
  ()
 Затемнение (фильм, 1980) ()
 Затемнение (фильм, 1985) ()
 Затемнение (фильм, 1993) ()
 Затемнение (фильм, 2006) ()

См. также 
 Затемнение (монтаж)  ()
Светомаскировка

Примечания